2 miejscowości w Estonii:
 Reinu – wieś w prowincji Parnawa, w gminie Saarde.
 Reinu – wieś w prowincji Jõgeva, w gminie Tabivere.